A Noszty fiú esete Tóth Marival egy 1937-ben készült és 1938-ban bemutatott magyar játékfilm, amely Mikszáth Kálmán azonos című regénye alapján készült.

Cselekménye

Szereplők 
 Szörényi Éva – Tóth Mari
 Jávor Pál – Noszty Ferenc
 Rajnay Gábor – Noszty Pál
 Gózon Gyula – Bubenyik
 Kiss Manyi – Kati
 Bilicsi Tivadar – Kopereczky báró
 Makláry Zoltán – Kozsehuba
 Simor Erzsi – Noszty Vilma

További szereplők 
Balassa János, Berczy Géza, Császár Terka, Falussy István, Fáy Béla, Fónay Márta, Halmay Tibor, Heltai Andor, Kelemen Lajos, Keleti László, Komár Júlia, Köpeczi-Boócz Lajos, Kováts Terus, Pázmán Ferenc, Petheő Attila, Pethes Ferenc, Pethes Sándor, Sugár Lajos, Szöreghy Gyula, Thellmann Erika, Uray Tivadar, Vándory Gusztáv, Zala Karola.

Jegyzetek

Források 
 
 NAVA
 MANDA

További információk 
 A film egyes jeleneteit Sopronban forgatták 1937-ben

1937 filmjei
Könyvadaptációk
Magyar filmdrámák
Magyar filmvígjátékok
Fekete-fehér filmek